ПАО «Соллерс» (SOLLERS PJSC) — российская автомобилестроительная компания. Штаб-квартира — в Москве.

История 
В 2001 году компания «Северсталь» получила контроль над Ульяновским автозаводом (УАЗ) и Заволжским моторным заводом (ЗМЗ). В 2002 году автомобилестроительные активы выделяются в отдельный холдинг «Северсталь-авто». В 2005 году компания покупает завод малолитражных автомобилей (впоследствии «Соллерс — Набережные Челны»).

В начале 2007 года глава металлургического концерна «Северсталь» Алексей Мордашов вышел из автомобильного бизнеса, продав 49,3 % акций ОАО «Северсталь-авто» генеральному директору компании Вадиму Швецову. До этого у Швецова уже было 8,7 % акций компании. На момент сделки 42 % акций находились в свободном обращении.

В 2007 году компания приобретает часть цехов Елабужского автомобильного завода (ЕлАЗ). В мае 2008 года завод открывается как «Соллерс-Елабуга».

В мае 2008 года «Северсталь-авто» проводит ребрендинг и начинает работать под брендом «Соллерс». Слово «Соллерс» (Sollers) в переводе с латинского означает «искусный, изобретательный».

В 2011 году «Соллерс» совместно с компанией Ford Motor Company учредила совместное предприятие «Ford Sollers» (50/50) для производства и дистрибуции автомобилей Ford в России. Ford внес в СП свой завод «Форд Всеволожск», а «Соллерс» — свои заводы «Соллерс-Елабуга» и «Соллерс-Набережные Челны».

В 2012 году «Соллерс» совместно с Mazda Motor Corporation запускает предприятие «Mazda Sollers» с соотношением долей 50/50 во Владивостоке.

В апреле 2014 года во время кампании по деофшоризации российского бизнеса контрольный пакет акций «Соллерса» был переведён с кипрской фирмы Newdeal Investments Limited на московскую компанию ООО «Эрфикс». Конечным бенефициаром остался Швецов.

В 2019 году ПАО «Соллерс» приобрело контролирующую долю в размере 51 % в уставном капитале СП «Ford Sollers», доля Ford Motor Company составила 49 %. В 2020 году СП сообщило о ребрендинге компании — обновленное предприятие получило название «Соллерс Форд». В январе 2021 года «Соллерс Форд» выкупает у Ford завод двигателей в Елабуге.

27 июня 2022 года основатель компании Вадим Швецов вышел из бизнеса, продав контрольный пакет «Соллерс» топ-менеджменту автоконцерна.

Собственники и руководство 
Генеральный директор ПАО «Соллерс» — Николай Соболев.

27 июня 2022 года основной акционер Вадим Швецов, который владел 76,7 % акций ПАО «Соллерс» через ООО «Соллерс Груп», продал автоконцерн компании «Альтер Инвест», которую возглавили топ-менеджеры «Соллерc». Таким образом, владельцами «Соллерс» стали ключевые топ-менеджеры холдинга в результате выкупа менеджментом.

Деятельность

Активы

Ульяновский автомобильный завод 

ООО «УАЗ» в городе Ульяновске, 100 % дочерняя компания. Выпускает полноприводные легковые и коммерческие автомобили под брендом УАЗ.

Помимо традиционной продукции УАЗ, на территории завода действовала сборка грузовиков в рамках СП «Соллерс-Исузу» — совместное предприятие с Isuzu с соотношением долей участия 50/50 в Ульяновске

Заволжский моторный завод 

ПАО «ЗМЗ» в городе Заволжье Нижегородской области, 94,98 % акций принадлежит ООО «УАЗ». Выпускает бензиновые автомобильные двигатели.

Соллерс Форд 
ООО «Соллерс Форд» (до 2019 года — «Ford Sollers») — совместное предприятие ПАО «Соллерс» и концерна Ford. Сегодня компания производит на своих мощностях в Елабуге (Республика Татарстан) семейство автомобилей Ford Transit, а также широкую линейку модификаций специального и социального назначения.

Ford внес в СП завод Ford во Всеволожске и дистрибуторскую сеть. «Соллерс» внесла в СП два своих завода «Соллерс-Елабуга» и «Соллерс — Набережные Челны»:
 завод во Всеволожске (Ленинградская обл.). Производственная мощность завода — 160 тыс.автомобилей в год. До июня 2019 года выпускал автомобили Ford: Focus и седан Mondeo.
 завод в Набережных Челнах (Татарстан) (бывший «Завод малолитражных автомобилей»), 100 % акций (май 2008 года). Производственная мощность завода «Соллерс-Набережные Челны» — 110 тыс. автомобилей в год. До июня 2019 года выпускал автомобили Ford: EcoSport и Fiesta.
 завод в Елабуге (Татарстан). Производственная мощность завода — 75 тыс. автомобилей в год. Выпускает автомобили Transit в настоящее время.
 завод двигателей в Елабуге. С сентября 2015 года до июня 2019 года выпускал бензиновые двигатели Duratec. На нем производились три версии бензинового двигателя 1.6 Duratec с распределённым впрыском мощностью 85, 105 и 125 л. с. До середины 2017 года завод выпустил 30 000 двигателей, достигнув уровня локализации 78 %.

В 2019 году Ford свернул производство и продажи легковых автомобилей в России. Соллерс доводит свою долю в СП до 51 %.

Обновленное СП перезапустилось в июле 2019 года на базе завода в Елабуге — этому предшествовало решение Ford уйти с российского рынка легковых автомобилей в связи с изменением бизнес-модели. Впоследствии прекратили свою работу автомобильные заводы Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (город Елабуга). Было принято решение сосредоточиться на развитии сегмента легких коммерческих автомобилей (LCV) в России, где у Ford уже был успешный продукт — фургон Ford Transit.

В декабре 2021 года площадка Форд Всеволожск продана компании Sungwoo Hitech, поставщику комплектующих для Hyundai Motor. Предполагается ее перепрофилирование под производство автокомпонентов.

После вторжения России на Украину компания «Ford» сообщила о приостановке деятельности совместного предприятия со 2 марта 2022 года.

Совместные предприятия 
ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР) — совместное предприятие с Mazda с соотношением долей участия 50/50 во Владивостоке на территории опережающего развития «Надеждинская». Выпускает автомобили Mazda CX-5, CX-9, СХ-30 и Mazda6. Мощность завода 70 тыс. машин в год. В 2021 году завод выпустил 21 тыс автомобилей. 

В 2018 году во Владивостоке открылся завод двигателей Mazda, построенный совместным предприятием «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». Завод двигателей специализируется на производстве бензиновых 4-х цилиндровых двигателей Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту Евро-5. Проектная мощность — 50 тыс. двигателей в год.

В конце сентября 2022 года СМИ сообщили о планах выхода компании Mazda из этого проекта

Показатели деятельности 

В 2018 выручка компании составила 39 479 млн рублей, что превысило показатели 2017 года на 10,4 %.

В 2019 году группа «Соллерс» получила выручку в размере 57,839 млн рублей, чистую прибыль — в размере 128 млн рублей. Существенное влияние на показатели деятельности оказало приобретение контролирующей доли в СП Ford Sollers с 1 июля 2019 года. На динамику выручки группы значительно повлиял объем продаж автомобилей Ford Transit и автокомпонентов, а также выпуск новых спецверсий на базе автомобилей УАЗ..

В 2020 году группа «Соллерс» получила выручку в размере 66,0 млрд рублей. Рост выручки на 14 % к 2019 связан, в первую очередь, с приобретением контролирующей доли в СП «Соллерс Форд» во втором полугодии 2019 года.

Показатель EBITDA по итогам 2018 года составил 481 млн рублей, показатель EBITDA margin −1,2 %. Чистый денежный поток от операционной деятельности увеличился до 6 243 млн руб. по итогам 2018 года, годом ранее он составлял −1 121 млн рублей. По результатам 2018 года группа «Соллерс» получила чистую прибыль в размере 46 млн рублей.. Показатель EBITDA в 2020 году увеличился на 10 % до 3,2 млрд рублей.

Текущие проекты 

В 2020 году компания «Соллерс» стала индустриальным партнером проекта по производству автомобилей представительского и высшего класса AURUS. Серийное производство автомобилей AURUS стартовало в первом квартале 2021 года на мощностях завода «Соллерс Форд» в Елабуге, пилотную партию автомобилей направили для испытаний в научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ.

В мае 2020 года «Соллерс» запустила сервис подписки на свои автомобили. Для этого в структуре группы создана новая компания — «Соллерс Транспортные решения», которая сосредоточилась на развитии услуг по аренде и подписки на автомобили. В 2020 году услуга предлагалась только корпоративным клиентам и помесячно (на автомобили УАЗ и Ford).

В сентябре 2022 года компания заявила, что будет собирать легкие коммерческие автомобили под собственным брендом на базе бывшего производства Ford Transit.

Закрывшиеся проекты

Дальний Восток 
ООО «Соллерс — Дальний Восток» — предприятие во Владивостоке в Приморском крае. Открыто в декабре 2009 года на базе «Дальзавода». Производственная мощность завода —  автомобилей в год. Осуществлял крупноузловую сборку внедорожников SsangYong: Rexton, Kyron, Actyon и Actyon Sports В 2015 году сборка прекращена.

ООО «Соллерс-Буссан» — совместное предприятие с Mitsui & Co. с соотношением долей участия 50/50 во Владивостоке. Некоторое время выпускал автомобили Toyota Land Cruiser Prado. Сборка велась с 2013 по 2015 годы на заводе «Соллерс-Буссан» во Владивостоке. В 2021 году проект был заморожен.

Примечания

Ссылки 
 

Северсталь